Томас Эдуард Боудич () (20 июня 1791 — 10 января 1824) — британский путешественник и натуралист.

Биография 
Томас Эдуард Боудич отправился в Африку в возрасте 21 года, принял участие в серии экспедиций по странам Африки. С 1820 по 1822 год жил в Париже, где изучал математику и науку. Он был в близких отношениях с Жоржем Кювье, бароном фон Гумбольдтом и другими учеными. В 1822 году он снова отплыл из Англии с целью посвятить себя исследованию африканского континента. Но как только он приехал в устье Гамбии вскоре заболел малярией и вскоре умер от неё.

С зоологической точки зрения его наиболее важной научной работой был анализ естественной классификации млекопитающих, для использования студентами и путешественниками. В этой классификации он признал три систематических групп млекопитающих и описал их характеристики:
 Хищные (Carnivora),
 Грызуны (Rodentia),
 Насекомоядные (Insectivora).

В ботанике его имя записано как T. E. Bowdich.

Описанные таксоны 
«Хищные», «Pomadasys incisus», «Bodianus speciosus», «Ethmalosa fimbriata»

Библиография 
 «Mission from Cape Coast Castle to Ashanter», London, 1819.
 «A Reply to the Quarterly Review» (Paris, 1820)
 «An analysis of the natural classifications of Mammalia, for the use of students and travelers» (Paris, 1821)
 «An Account of the Discoveries of the Portuguese in . . . Angola and Mozambique» (London, 1824)
 «Excursions in Madeira and Porto Santo . . . to which is added A Narrative of the Continuance of the Voyage to its Completion» (London, 1825)

Примечания

Источники 
 

 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
 works by Thomas Edward Bowdich at Internet Archive
 

Биологи Великобритании
Зоологи Великобритании
Авторы зоологических таксонов
Умершие от малярии